Mok (drinkbeker), drinkbeker met een oor
Mok (ziekte), de ziekte die vooral voorkomt bij paarden
Marinevliegkamp De Mok, een voormalig vliegkamp op het waddeneiland Texel
Hr. Ms. Mok I, een voormalig communicatievaartuig van de Nederlandse marine.
Rob Mok, advocaat-generaal bij de Hoge Raad van 1978 tot 2002
De Mok (Texel) of Mokbaai, is een baai op Texel